Blue Sky Studios — американская мультипликационная студия. Наиболее известные полнометражные анимационные фильмы студии Blue Sky Studios: «Ледниковый период» (включая продолжения «Глобальное потепление», «Эра динозавров», «Континентальный дрейф» и «Столкновение неизбежно»), «Рио» и «Рио 2», «Роботы», «Хортон».

История 
Blue Sky была основана в феврале 1987 года Кристофером Уэджем и В. Гополакрашнан () из числа художников и техников MAGI (), работавших над фильмом кинокомпании Уолта Диснея «Трон». В период с конца 1980-х и в 1990-е годы работа Blue Sky Studios заключалась в производстве телевизионных рекламных роликов и визуальных эффектов для кино. Штаб-квартира студии располагалась в Уайт-Плэйнсе (), штат Нью-Йорк. Студия выпустила более 200 анимационных роликов для таких организаций и компаний, как Крайслер, Марс (конфеты M&M's), General Foods, Texaco и даже корпуса морской пехоты США.

В 1997 году студия была приобретена компанией 20th Century Fox, и объединена со студией VIFX в Лос-Анджелесе. Началась работа над созданиями визуальных эффектов для фильмов, однако, когда VIFX была продана студии Rhythm & Hues Studios, Blue Sky снова сосредоточила свою работу на анимационных фильмах. 5 января 2009 года штаб-квартира студии переехала из Нью-Йорка в Гринвич, штата Коннектикут. К 75-летию кинокомпании Двадцатый Век Фокс студия Blue Sky разработала новый логотип компании, с дополнительными прожекторами и пальмами. Новый логотип впервые был представлен в фильме «Аватар».

14 декабря 2017 года компания Дисней официально подтвердила своё приобретение основных активов 21st Century Fox, в том числе и Blue Sky, что делает её сестринской студией с Pixar и WDFA.

В феврале 2021 года The Walt Disney Company объявила, что Blue Sky Studios будет упразднена в апреле. Окончательно студия прекратила существование 10 апреля 2021 года.

Фильмография

Полнометражные анимационные фильмы

Короткометражные анимационные фильмы

«Специальные» телевизионные выпуски

Примечания

Ссылки 

 

Мультипликационные студии США
20th Century Studios
Кинокомпании США
Компании визуальных эффектов
The Walt Disney Studios